TTS Trenčín byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v krajském městě Trenčín.

Založen byl v roce 1904 jako Trencsény TE. Název změnil až po skončení první světové války na Trenčiansky telocvičný spolok (TTS). V roce 1949 byl sloučen do ZSJ Odeva, který vznikl v roce 1943 jako ŠK Nehera Trenčín. V roce 1960 byl sloučen s Telovýchovou textilákov a strojárov do TJ Jednota Trenčín. Právě pod názvem Jednota klub prožil své nejúspěšnější období. V nejvyšší soutěži skončil prvně v roce 1963 na druhém místě a o pár let později i na neméně úspěšném třetím místě. Poslední úspěch zaznamenal v roce 1978, kdy se mu podařilo zvítězit ve slovenském poháru.

Po úspěšném období přišel pro klub těžký pád, který se zastavil až v okresním soutěžích, kde dokonce přišel i o vlastní hřiště. Klub tam také později zaniká v roce 2006 po fúzi s AAC Sparta Trenčín.

Získané trofeje 

 Slovenský fotbalový pohár ( 1x )
 1977/78

Historické názvy 

Zdroj: 

 1904 – Trencsény TE (Trencsény Torna Egyesület)
 1919 – TTS Trenčín (Trenčiansky telocvičný spolok Trenčín)
 1949 – fúze s ZSJ Odeva ⇒ ZSJ Odeva Trenčín (Závodná sokolská jednota Odeva Trenčín)
 1953 – DŠO Iskra Odeva Trenčín (Dobrovoľná športová organizácia Iskra Odeva Trenčín)
 1960 – fúze s Telovýchovou textilákov a strojárov ⇒ TJ Jednota Trenčín (Telovýchovná jednota Jednota Trenčín)
 1982 – TJ TTS Trenčín (Telovýchovná jednota Trenčiansky telocvičný spolok Trenčín)
 1990 – FK TTS Trenčín (Futbalový klub Trenčiansky telocvičný spolok Trenčín)
 2006 – fúze s AAC Sparta Trenčín ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

TJ Jednota Trenčín „B“ 

TJ Jednota Trenčín „B“ byl rezervní tým trenčínské Jednoty. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1967/68, kdy se v Divizi (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 8. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1904
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2006
Fotbal v Trenčíně
Zaniklé československé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Trenčíně